Frenzied Finance – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Frenzied Finance – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
Frenzied Finance – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull